A Kickboxer 2.: Az út visszafelé (magyarul Kickboxer 2.: Visszatérés címen is megjelent; eredeti címén Kickboxer 2: The Road Back) 1991-ben bemutatott amerikai harcművészeti film, a Kickboxer-filmek második része.

A filmet David S. Goyer forgatókönyve alapján Albert Pyun rendezte. A főszerepben Sasha Mitchell látható (az előző rész főszereplője, Jean-Claude Van Damme a Dupla dinamit című film forgatása miatt nem vállalta el a folytatást), illetve az első filmből visszatér Dennis Chan és Michel Qissi is.

Cselekmény
A történet az előző film eseményei után egy évvel játszódik: a testvérpár Kurt (Jean Claude Van Damme) és Eric Sloane (Dennis Alexio) a bosszúszomjas Tong Po (Michel Qissi) kezei által vesztette életét Thaiföldön. Öccsük, David Sloane (Sasha Mitchell) Los Angelesben próbálja meg fenntartani a család harcművészeti termét és a helyi gyerekeknek ingyenes kick-box-edzéseket tart.

Bár testvérei halála óta felhagyott versenyzői terveivel, anyagi problémái miatt Sloane mégis erre kényszerül, egy gátlástalan promóter által irányított új szervezetben. Ezzel felkelti Tong Po érdeklődését, aki a Kurttől elszenvedett veresége után a ringben akar revansot venni Daviden és helyrehozni a becsületén esett csorbát. Amikor Sloane bejelenti visszavonulását a versenyzéstől, Tong Po menedzsere, Sangha felbérel egy zsoldoscsapatot, mely porig égeti a férfi edzőtermét, megölve ezzel az egyik fiatal tanítványát is. 

A fegyveres támadás után a kórházban lábadozva Sloane-t meglátogatja Xian Chow (Dennis Chan), Kurt thaiföldi edzője. Az eleinte vonakodó David beleegyezik, hogy Chow segítsen neki a felépülésben. Eközben ígéretes tanítványa, Brian Wagner részt vesz egy bajnokságon és Sloane-t is meghívja az eseményre. Az ellenfele helyett azonban Tong Po jelenik meg és halálra veri a ringben a harcost. Mindezek után Sloane kénytelen elfogadni Tong Po kihívását. A küzdelemre az ősi thai hagyományok szerint kerül sor és Sloane brutális verést kap ellenfelétől. Saját harcművészeti technikáját kihasználva azonban sikerül legyőznie testvérei gyilkosát és a fegyverrel az életére törő Sanghát is ártalmatlanná teszi.

Szereplők

Fordítás

Jegyzetek

További információk

1991 filmjei
Amerikai harcművészeti filmek
Los Angelesben játszódó filmek